Isabela z Viseu (1459, Beja – 1521, Lisabon) byla dcerou infanta Ferdinanda Portugalského a jeho manželky a sestřenice Beatrix Portugalské. Byla členkou rodu Avizů a později rodu Braganza.

Rodina 
Isabela byla sestrou pozdějšího portugalského krále Manuela I. a portugalské královny Eleonory z Viseu, manželky krále Jana II. Jejími prarodiči ze strany matky byli konstábl Jan Portugalský, syn krále Jana I., a jeho manželka a nevlastní neteř Isabela z Braganzy. Z otcovy strany byla vnučkou portugalského krále Eduarda I. a Eleonory Aragonské.

Isabelinou sestřenicí byla kastilská královna Isabela I., manželka Ferdnanda II. Aragonského a matka anglické královny Kateřiny Aragonské.

Život

Manželství a potomci 
Isabela se provdala za Fernanda II. z Braganzy, manželství později skončilo tragédií. Toto bylo Fernandovo druhé manželství, jeho první ženou byla Leonor de Menezes. Leonor neporodil žádné děti, a tak Fernando Isabelu potřeboval, aby mu dala syna.

Manželé spolu měli šest dětí:

 Filip z Braganzy (1475–1483)
 Jakub z Braganzy (1479–1532), 4. vévoda z Braganzy a 2. vévoda z Guimarães,
 ⚭ 1500 Leonor Pérez de Guzmán
 ⚭ 1520 Jana z Mendoçy
 Dinis z Braganzy (1481–1516)
 Alfons z Braganzy
 Kateřina z Braganzy
 Markéta z Braganzy

Pád 
Již v mladém věku nebyl král Jan II. Portugalský mezi šlechtici království populární, protože byl imunní vůči vnějším vlivům a zdálo se, že pohrdá intrikami. Šlechtici (zejména Isabelin manžel, vévoda z Braganzy) se báli jeho budoucí politiky jako krále. Události jim daly za pravdu.

Po oficiálním nástupu na trůn v roce 1481 Jan II. přijal řadu opatření, aby omezil moc své aristokracie a soustředil moc na sebe. Šlechtici začali ihned komplotovat; Jan II. nedělal nic jiného než pozoroval. Mezi vévodou z Braganzy a královnou Isabelou I. Kastilskou probíhaly výměny dopisů ohledně stížností a žádostí o intervenci. V roce 1483 tuto korespondenci zachytili královští špióni. Rod Braganza byl postaven mimo zákon, jejich pozemky byly zabaveny a Isabelin manžel ve městě Évora popraven.

V následujícím roce byl Isabelin bratr zavražděn samotným králem Janem, protože se objevila zpráva o novém spiknutí, které zahrnovalo také Isabelinu sestřenici a švagra jejího otce. Isabelina rodina se cítila v bezpečí, protože její sestra Eleonora byla vdaná za Jana II., ale v bezpečí vůbec nebyli. Mnoho dalších členů Isabeliny rodiny bylo zavražděno, včetně jejího staršího bratra Dioga z Viseu.

Pozdější roky 
V roce 1495 král Jan zemřel bez žijícího legitimního potomka a Isabelin bratr Manuel se stal králem. Jeho dědičkou se zpočátku stala Eleonora, ale protože byla královnou vdovou a neměla žádné přeživší děti, post dědičky byl předán Isabele, která jej zase předala svému nejstaršímu synovi Jakubovi, který byl dědicem od roku 1495 do roku 1498, kdy se narodil Manuelův syn Miguel.

Isabela zemřela v roce 1521 ve věku 62 let v klášteře Matky Boží v Lisabonu. Její bratr král zemřel ke konci roku 1521 a sestra Eleonora v roce 1525.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Avizové
Braganzové
Vévodkyně z Braganzy
Narození v roce 1459
Úmrtí v roce 1521
Úmrtí v Lisabonu
Ženy